Блогер — людина, що є автором блогу.
 Blogger — сервіс для ведення блогів, за допомогою якого будь-яка людина може завести свій блог, не вдаючись до програмування і не турбуючись про встановлення та налаштування програмного забезпечення.